1961 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 Выставка произведений ленинградских художников по материалам зарубежных поездок открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР с участием Петра Белоусова, Дмитрия Беляева, Крума Джакова, Вячеслава Загонека, Михаила Канеева, Бориса Лавренко, Юрия Непринцева, Ярослава Николаева, Глеба Савинова, Юрия Тулина, Бориса Угарова и других ленинградских художников. К выставке был издан подробный каталог работ.
 Выставки произведений художника Рябушкина Андрея Петровича, к 100-летию со дня рождения живописца, были открыты в Государственной Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Ленинграде.
 Выставка произведений художника Подляского Юрия Станиславовича открылась в Ленинграде в залах ЛОСХ.
 Выставка произведений живописи и графики Народного художника РСФСР Непринцева Ю. М. открылась в Свердловске.
 Выставка произведений Заслуженного деятеля искусств РСФСРПетра Дмитриевича Бучкина открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений графики художника Н. Э. Радлова открылась в Ленинграде в залах ЛОСХ.

 Ленинские премии в области литературы и искусства за 1961 год присуждены художникам М. С. Сарьяну (за цикл картин «Моя Родина») и Б. И. Пророкову за серию рисунков «Это не должно повториться».
 Построен знаменитый «Дом художников» на Песочной набережной в Ленинграде. В 5-этажном здании разместились 50 квартир и 100 скульптурных и живописных мастерских. В 1960—1980 годы в доме на Песочной набережной жили и работали многие известные мастера изобразительного искусства Ленинграда, в том числе Михаил Аникушин, Пётр Бучкин, Алексей Еремин, Ирина Балдина, Михаил Канеев, Марина Козловская, Борис Корнеев, Александр Коровяков, Елена Костенко, Дмитрий Маевский, Михаил Натаревич, Самуил Невельштейн, Владимир Овчинников, Сергей Осипов, Иван Савенко, Александр Семёнов, Арсений Семёнов, Николай Тимков, Михаил Труфанов и другие ленинградские художники.

 В Ленинграде в Некрополе мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры открыт памятник на могиле композитора А. С. Даргомыжского (1813—1869). Автор памятника скульптор А. И. Хаустов.
 «Выставка советского искусства» показана в крупнейших городах КНР Пекине и Шанхае.
 «Всесоюзная художественная выставка, посвящённая XXII съезду КПСС», открылась в Москве.
 Выставка «Искусство — в быт» в Манеже, (Москва) — была организована по инициативе Министерства культуры СССР, Союза художников и Союза архитекторов СССР и экранизирована Центральной Студией Документальных Фильмов (РЦСДФ). На выставке было представлено 9 тысяч экспонатов. Количество посетителей выставки составило сотни тысяч человек.   

 13 сентября в залах Государственного Русского музея открылась «Выставка произведений ленинградских художников» к XXII съезду КПСС, с участием Павла Аба, Ивана Абрамова, Николая Абрамова, Елены Аладжаловой, Петра Альберти, Владимира Андреева, Ивана Андреева, Николая Андрецова, Евгении Антиповой, Таисии Афониной, Николая Бабасюка, Сергея Бабкова, Всеволода Баженова, Леонида Байкова, Ирины Балдиной, Николая Баскакова, Виктории Белаковской, Юрия Белова, Петра Белоусова, Дмитрия Беляева, Ольги Богаевской, Льва Богомольца, Николая Брандта, Ирины Бройдо, Сергея Бузулукова, Петра Бучкина, Златы Бызовой, Ивана Варичева, Анатолия Васильева, Петра Васильева, Валерия Ватенина, Александра Ведерникова, Василия Викулова, Эдварда Выржиковского, Николая Галахова, Якова Голубева, Елены Гороховой, Михаила Грачёва, Абрама Грушко, Александра Гуляева, Кирилла Гущина, Марии Давидсон, Александра Дашкевича, Крума Джакова, Алексея Еремина, Юрия Ершова, Николая Есалова, Александра Ефимова, Екатерины Ефимовой, Василия Жаворонкова, Михаила Железнова, Вячеслава Загонека, Сергея Захарова, Марии Зубреевой, Нины Ивановой, Елены Ивановой-Эберлинг, Леонида Кабачека, Михаила Канеева, Рудольфа Карклина, Генриха Кильпе, Марии Клещар-Самохваловой, Михаила Козелла, Энгельса Козлова, Марины Козловской, Михаила Конова, Татьяны Копниной, Майи Копытцевой, Бориса Корнеева, Александра Коровякова, Елены Костенко, Анны Костровой, Бориса Котика, Геворка Котьянца, Андрея Кочеткова, Ярослава Крестовского, Бориса Лавренко, Ивана Лавского, Валерии Лариной, Сергея Ласточкина, Александры Левушиной, Олега Ломакина, Веры Любимовой, Ефима Ляцкого, Дмитрия Маевского, Владимира Малевского, Бориса Малуева, Евгения Мальцева, Гавриила Малыша, Никиты Медовикова, Шаи Меламуда, Лидии Миловой, Алексея Можаева, Евсея Моисеенко, Константина Молтенинова, Николая Мухо, Веры Назиной, Михаила Натаревича, Самуила Невельштейна, Анатолия Ненартовича, Юрия Непринцева, Ярослава Николаева, Дмитрия Обозненко, Владимира Овчинникова, Льва Овчинникова, Виктора Орешникова, Сергея Осипова, Филарета Пакуна, Пен Варлена, Бориса Петрова, Всеволода Петрова-Маслакова, Николая Позднеева, Степана Привиденцева, Виктора Прошкина, Владимира Прошкина, Петра Пуко, Александра Пушнина, Игоря Раздрогина, Эриха Ребане, Людмилы Рончевской, Марии Рудницкой, Галины Румянцевой, Льва Русова, Николая Рутковского, Ивана Савенко, Глеба Савинова, Владимира Саксона, Виктора Саморезова, Александра Самохвалова, Владимира Селезнёва, Александра Семёнова, Арсения Семёнова, Игоря Скоробогатова, Владимира Скрябина, Елены Скуинь, Галины Смирновой, Александра Соколова, Ивана Сорокина, Игоря Суворова, Георгия Татарникова, Виктора Тетерина, Николая Тимкова, Леонида Ткаченко, Владимира Токарева, Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Бориса Угарова, Павла Уткина, Дмитрия Филиппова, Леонида Фокина, Владимира Френца, Лидии Фроловой-Багреевой, Бориса Харченко, Юрия Шаблыкина, Бориса Шаманова, Лидии Шарлемань, Александра Шмидта, Надежды Штейнмиллер, Соломона Эпштейна, Лазаря Язгура, Галины Яхонтовой и других ленинградских художников.
 4 октября — в Грозном открылся Музей изобразительных искусств. Фонды музея насчитывали 764 экспоната. К 1965 году их число увеличилось втрое.
 Выставка набросков художника Н. А. Тырсы (1887—1942) открылась в Ленинграде в залах ЛОСХ.

 16 октября в Москве открылась Всесоюзная художественная выставка, приуроченная к XXII съезду КПСС (17—31 октября 1961 года). За три месяца работы на выставке побывали 300 тыс. посетителей.
 Выставка графики художника Верейского Георгия Семёновича открылась в Ленинграде в залах Академии художеств.

 29 октября в Москве на Театральной площади открыт памятник Карлу Марксу, скульптурный монумент из серого гранита, установленный в честь основоположника марксизма, выдающегося деятеля международного коммунистического движения. Авторы монумента скульптор Л. Е. Кербель, архитекторы Р. А. Бегунец, Н. А. Ковальчук, В. Г. Макаревич и В. М. Моргулис. В 1962 году Л. Е. Кербель за создание памятника удостоился Ленинской премии.
 12 ноября в Русском музее открылась выставка произведений народного художника СССР Ю. И. Пименова, на которой было представлено около 250 работ.

Скончались 
 25 января — Удальцова Надежда Андреевна, русский советский живописец (род. в 1886).
 3 августа — Соколов-Скаля Павел Петрович, советский живописец и график, Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, дважды лауреат Сталинской премии (род. в 1899).
 28 сентября — Траугот, Георгий Николаевич, русский живописец, график, педагог.(род. в 1903 г.)

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 На разных континентах // Ленинградская правда, 1961, 26 января.
 Мацулевич Ж. В камне, стекле и металле // Ленинградская правда, 1961, 5 октября.
 Герман М. Первые впечатления. Заметки о живописи и графике на осенней выставке // Вечерний Ленинград, 1961, 23 сентября.
 Выставка произведений ленинградских художников по материалам зарубежных поездок. Каталог. 1961 год. — Л: Художник РСФСР, 1962.
 Выставка произведений ленинградских художников. 1961 год. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964.
 Бучкин Пётр Дмитриевич. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1961.
 Вишняков Б. С позиций жизненной правды // Художник. 1962, № 2. С.1-8.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., Искусство, 1972.
 Гак А. К истории создания памятника К. Марксу // Искусство. 1977, № 10. С.58-61.
 Справочник членов Союза художников СССР. Т. 1,2. М., Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 5. 1954—1958 гг. М., Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 2. СПб., 1995.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

1961 год в СССР
История искусства СССР по годам